

Grenadine 
 Fruit de la passiflore passiflora quadrangularis, en Haïti
 Grenadine : sirop aromatisé
 Grenadine : personnage de fiction dans la série de bande dessinée La Ribambelle
 Grenadine : couleur
 Grenadine : nom de scène de la chanteuse québécoise Julie Brunet

Voir aussi

Grenadines

Grenadines : archipel de la mer des Caraïbes
Grenadines : paroisse (subdivision) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Divers 
 
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines : État des Caraïbes, établi sur l'archipel des Grenadines ainsi que sur l'île Saint-Vincent